Stanhope pode ser:

 Stanhope (carruagem) - carruagem do séc. XIX;
 Stanhope (Escócia)
 Fitzroy Stanhope - inventor inglês
 Stanhope (joia óptica)

Inglaterra:
 Stanhope (Durham)
 Stanhope (Kent)

Estados Unidos:
 Stanhope (Iowa)
 Stanhope (Nova Jérsei)